Нерелигиозността, която може да включва деизъм, агностицизъм, игностицизъм, антирелигия, атеизъм, скептицизъм, свободомислие, антитеизъм, апатеизъм, пандеизъм, секуларен хуманизъм, пантеизъм, панентеизм и т.н., варира в различните държави по света. Според анкета от 2014 г., 33% от населението се определя като нерелигиозно (около 11% атеисти и 22% невярващи).

Методи 
 Анкетата на WIN/GIA задава въпроса: Независимо дали посещавате място за поклонение, бихте ли казали, че сте религиозен, нерелигиозен или убеден атеист? Резултатите по-долу са за „нерелигиозен“ и „убеден атеист“. В 31 страни анкетата е проведена лице в лице, по телефона – в 12 и онлайн – в 22 страни.
 Dentsu предоставя информация, за хората, казали, че „нямат религия“.
 Фил Зукерман използва само цифрите на тези, които се определят като атеисти или агностици.

Държави

Вижте също 
 Значение на религията по страни

Източници 

Вяра
Атеизъм
Секуларизъм